Železno (gmina Trebnje) – wieś w Słowenii, w gminie Trebnje
 Železno (gmina Žalec) – wieś w Słowenii, w gminie Žalec